Associação Desportiva Brusque – club di pallacanestro maschile
 Associação Desportiva Brusque – ex club di pallavolo femminile